«Алюминиум Хормозган» () — иранский футбольный клуб из Бендер-Аббаса. Выступает в высшей лиге с 2012 года.

Сезоны 
Ниже приведена таблица сезонов ФК Алюминиум Хормозган с 2006 года.

Главные тренеры 
  Джавад Заринчех (октябрь 2009)
  Винко Бегович (октябрь 2009-июнь 2011)
  Акбар Мисагиан (ибнь 2011- н.в.)

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
  Фан-клуб
  Профиль на soccerway.com

Футбольные клубы Ирана
Бендер-Аббас